In 2019 werd het 77ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 20 januari tot 21 april. Cuiabá werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

(1): Door de degradatie later dat seizoen van Luverdense uit de Série C zou deze club ook aan de Série D deelnemen in 2020, maar in augustus 2020 trok de club zich terug vanwege een corona-uitbraak en nam Sinop de plaats in.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato